

Cinéma 

 Viper, film américain de Peter Maris sorti en 1988 ;
 Viper, titre original de La Marque du serpent, film américain de Tibor Takács sorti en 1994 ;
 Viper, film américano-canadien de Gil Rosenblum sorti en 1996 ;
 Le titre anglais de Vipera, film italien de Sergio Citti sorti en 2001.

Musique

 Viper est un magazine français de bande dessinée des années 1980
 Viper est un groupe brésilien de power metal
 Viper est un festival international de vidéo et de nouveaux médias à Bâle, en Suisse (actuellement en suspens).

Militaire 
 Viper est le surnom de l'avion de chasse F16 du constructeur américain General Dynamics

Transports 
 La Dodge Viper est une voiture de sport américaine de type muscle car.
 VIPER un astromobile (rover) lunaire de la NASA. 
 Viper est une société de fabrique de bicyclette.
 Le Viper est un vaisseau spatial dans les séries Galactica et Battlestar Galactica.

Série télévisée 

 Viper est une série télévisée américaine créée par Danny Bilson et  en 1994.
Viper Chai est une série télévisée américano-japonaise créée par Renaud Le Van Kim et Laurent Bon, en 2004-2006.

Divers 
 La Viper est une souris de la marque Razer.
 Viper est un parcours de montagnes russes situé à Darien Lake Theme Park Resort.
 Viper est un parcours de montagnes russes situé à Six Flags Magic Mountain.
 Viper est un parcours de montagnes russes situé à Six Flags Great America.
 Viper (1959 - 2010) est une actrice pornographique américaine.
 viper-mode d'Emacs
 The Viper Room est une boîte de nuit du Sunset Strip (Californie).

Voir aussi